Чимтик има више значења:

 Чимтик (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чимтик (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику